Gajek ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Gajek (* 1985), deutscher Radrennfahrer
 Bernhard Gajek (* 1929), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Esther Gajek (* 1962), deutsche Germanistin und Volkskundlerin
 Jerzy Gajek (1936–2017), polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Radosław Gajek (* 1998), polnischer Schachspieler, der für den österreichischen Verband antritt
 Silke Gajek (* 1962), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)